Palazzo Barolo — palácio residencial italiano em Turim]
 Palacio Barolo — edifício de escritórios argentino localizado em Buenos Aires

Desambiguação